L'ultimo re (The Last Kingdom) – romanzo di Bernard Cornwell del 2004
 L'ultimo re – album dei Ronin del 2009
 L'ultimo re – film del 2009 diretto da Aurelio Grimaldi